O Desafio Internacional de Tênis de 1903 foi a 3ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. A competição teve a equipe das Ilhas Britânicas como campeã.

Resultado 

1903
1903 no tênis